Роже:

Топоним 
 Роже (фрегезия) (Roge) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.

Имя 
 де Бофор, Пьер Роже (Pierre Roger; ок 1330—1378) — мирское имя Григория XI, римского папы.
 Роже (Roger; ум. до 900) — граф Мэна, родоначальник дома Гугонидов.
 Роже I Транкавель (ум. 1150) — виконт Альби и Каркассона с 1129 года.
 Роже II Транкавель (1149/1150—1194) — виконт Альби, Безье и Каркассона с 1167 года.
 Графы де Фуа
 Раймунд Роже де Фуа (Raymond Roger; ум. 1223)
 Роже Бернар II де Фуа (Roger Bernard; ум. 1241)
 Роже Бернар III де Фуа (Roger-Bernard; ок. 1240—1302)
 Роже IV де Фуа (Roger; ум. 1265)

Фамилия 
 Роже, Мишель (Roger; род. 1949) — франко-монегасский политический деятель, глава правительства Монако с 2010 года.
 Роже, Гюстав Ипполит (Roger; 1815—1879) — французский оперный певец (тенор).
 Роже, Коло (род. 1943) — премьер-министр Мадагаскара с 11 апреля 2014 года по 17 января 2015 года.
 Роже, Паскаль (Rogé; род. 1951) — французский пианист.
 Роже, Питер Марк (1779—1869) — британский врач и лексикограф.
 Роже, Франсуа (1776—1842) — французский писатель, член Французской академии.
 Роже, Шарль (1800—1885) — бельгийский либеральный государственный и политический деятель, один из лидеров Бельгийской революции 1830 года.
 Роже-Дюкас, Жан (1873—1954) — французский композитор-импрессионист.

См. также 
 Рогер
 
 Рожер